Neusser Stadtgarten steht für:

 Alter Stadtgarten (Neuss)
 Neuer Stadtgarten (Neuss)